Młynarze ist der Name folgender Orte in Polen:

 Młynarze (Powiat Makowski), Dorf und Gemeinde im Powiat Makowski, Woiwodschaft Masowien
 Młynarze (Powiat Wyszkowski), Dorf in der Gemeinde Zabrodzie im Powiat Wyszkowski, Woiwodschaft Masowien